Mount Elliott kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Elliott, Västantarktis, berg, 
 Mount Elliott, Östantarktis, berg,

Kanada 

 Mount Elliott, British Columbia, berg,